Arthur Bozi (Rio de Janeiro, 1930) é um trompetista brasileiro.

Trompetistas do estado do Rio de Janeiro
Naturais da cidade do Rio de Janeiro